Saint-Étienne-du-Bois puede referirse a: 

 Saint-Étienne-du-Bois, comuna de Ain (Francia).
 Saint-Étienne-du-Bois, comuna de Vendée (Francia).